L'ingegneria del petrolio è il ramo dell'ingegneria che riunisce gli studi circa l'estrazione, la raffinazione e il trasporto del petrolio, in relazione all'industria petrolifera.

Branche 
 L'ingegneria petrolifera è la branca dell'ingegneria che si occupa dell'estrazione del petrolio.
 L'ingegneria petrolchimica è la branca dell'ingegneria chimica che si occupa della lavorazione del petrolio, in relazione all'industria petrolchimica.

Note

Voci correlate 
 Chimica industriale
 Impianto chimico
 Industria petrolchimica
 Ingegneria elettrochimica
 Ingegneria biochimica
 Storia dell'industria chimica

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ingegneria chimica